Diploscapter är ett släkte av rundmaskar. Diploscapter ingår i familjen Rhabditidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Diploscapter